Наполео́н Суре́нович Азизя́н (, 17 января 1946, Ереван — 13 ноября 2020) — бывший депутат парламента Армении.

 1966—1971 — Ереванский государственный университет. Товаровед.
 1962—1964 — работал на Ереванском бумажно-картонном комбинате рабочим.
 1966—1976 — работал в системе торговли и общепита.
 1976—1982 — являлся начальником цеха, начальником производства, заместителем директора Ереванского этикетно-упаковочного комбината.
 1982—1983 — директор универсама «Ачапняк».
 1983—1985 — заместитель директора Ереванского этикетно-упаковочного комбината.
 1985—1986 — директор завода «Бжни».
 1986—1990 — директор пищеторга N8.
 1990—1991 — директор объединения «Ткани-одежда-обувь».
 1991—1992 — директор оптовой и мелкооптовой базы Айкоопа.
 1997—1999 — директор ООО «Флан».
 1999—2003 — был депутатом парламента. Член постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. Член фракции «Право и единение».
 2003—2007 — вновь депутат парламента. Член постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. Член партии «Национальное единение».

Примечания

Ссылки 
 Биография

Депутаты Национального собрания Армении